Игорь Александрович Александров: Александров, Игорь Александрович (1956—2001) — советский и украинский журналист.
 Александров, Игорь Александрович (1932—2017) — советский и российский математик.